Александр Васильевич Орлов
 Орлов, Александр Васильевич (1862—1914) — генерал-майор Российской императорской армии.
 Орлов, Александр Васильевич (1878—1941) — иерей Русской православной церкви, священноисповедник.
 Орлов, Александр Васильевич (1885—1937) — иерей, православный священномученик.
 Орлов, Александр Васильевич (1920—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Орлов, Александр Васильевич — Георгиевский кавалер, штабс-ротмистр.